Kötteritzsch steht für:

Ortsteile:
 Kötteritzsch (Colditz), eine zum Ortsteil Sermuth gehörige Siedlung der Stadt Colditz, Landkreis Leipzig, Sachsen

Kötteritzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Kötteritzsch (1935–1964), deutscher Söldner